Gleina ist der Name folgender Orte:

 Gleina, Gemeinde im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Gleina (Malschwitz), Ortschaft der Gemeinde Malschwitz im sächsischen Landkreis Bautzen
 Gleina (Nobitz), Ortsteil der thüringischen Gemeinde Nobitz im Landkreis Altenburger Land
 Gleina (Wüstung), Wüstung zwischen Radebeul und Dresden
 Gleina (Elsteraue), Ortsteil der Gemeinde Elsteraue, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Gleina (Bad Köstritz), Ortsteil der thüringischen Stadt Bad Köstritz im Landkreis Greiz
 Gleina (Stauchitz), Ortsteil der sächsischen Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen

Siehe auch:
 Kleina